Thomas Stewart (auteur), Amerikaans auteur.
 Thomas Stewart (wielrenner), Brits wielrenner.
 Thomas Stewart (voetballer), Iers voetballer.